Fraser steht für:

 Fraser (Familienname), Familienname
 Fraser (Vorname), Vorname

Fraser ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fraser (Colorado)
 Fraser (Idaho)
 Fraser (Iowa)
 Fraser (Michigan)
 Fraser (New York)
 Fraser Township (Michigan)
 Fraser Township (Minnesota)

Flüsse:
 Fraser River in British Columbia, Kanada

Inseln:

Berge:

Anderes:
 Fraser-Nunatak, Nunatak im Australischen Antarktis-Territorium
 Fraser Point, Landspitze von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Fraser (Wahlkreis), ein ehemaliger Wahlkreis im Australian Capital Territory

Fraser bezeichnet außerdem:

 HMCS Fraser (H48), Zerstörer der Royal Canadian Navy
 Fraser Cars, neuseeländischer Automobilhersteller
 Fraser Institute, kanadische Denkfabrik
 Fraser-Spirale, optische Täuschung
 Fraser-Syndrom, Fehlbildungssyndrom
 Fraser-Tanne, Pflanzenart

Siehe auch:
 Frazer
 Fräser